Рас-эль-Айн () — район (минтака) в составе мухафазы Эль-Хасака, Сирия. Административным центром является город Рас-эль-Айн.

География 
Находится на северо-западее мухафазы Эль-Хасака. На востоке граничит с районом Эль-Камышлы, на юге с районом Эль-Хасака, на западе с мухафазой Эр-Ракка, а на севере с Турцией.

Административное деление 
Район разделён на 2 нахии.

Примечания 

Районы мухафазы Эль-Хасака